Fotografia en blanc i negre, tècnica fotogràfica i cinematogràfica
 Barcelona. Blanc i negre, sèrie de fotografies de Xavier Miserachs
 Blanc i negre (entrepà), entrepà típic del País Valencià fet amb llonganissa i botifarró